



Берестейська область 
 Новики — село, Берестейська область, Барановицький район, Столовицька сільська рада.
 Новики — село, Берестейська область, Дрогичинський район, Дрогичинська сільська рада.
 Новики — село, Берестейська область, Кам'янецький район, Речицька сільська рада.

Вітебська область 
 Новики — село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Бігосовська сільська рада.
 Новики — село, Вітебська область, Вітебський район, Летчанська сільська рада.
 Новики — село, Вітебська область, Вітебський район, Шапечинська сільська рада.
 Новики — село, Вітебська область, Глибоцький район, Подсвильська сільська рада.
 Новики — село, Вітебська область, Поставський район, Козловщинська сільська рада.
 Новики — село, Вітебська область, Шумілінський район, Ковляковська сільська рада.

Гомельська область 
 Новики — село, Гомельська область, Жлобинський район, Малевицька сільська рада.
 Новики — село, Гомельська область, Мозирський район, Козенська сільська рада.
 Новики — село, Гомельська область, Октябрський район, Волосовицька сільська рада.

Гродненська область 
 Новики — село, Гродненська область, Вовковиський район, Роська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Вовковиський район, Реплевська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Вороновський район, Гірковська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Гродненський район, Сопоцкинська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Гродненський район, Квасовська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Дятловський район, Порецька сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Ів'євський район, Юратишковська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Островецький район, Островецька сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Ошмянський район, Жупранська сільська рада.
 Новики — село, Гродненська область, Слонімський район, Павловська сільська рада.

Мінська область 
 Новики — Мінська область, Вілейський район, Куранецька сільська рада.
 Новики — Мінська область, Вілейський район, Любанська сільська рада.
 Новики — село, Мінська область, Мядельський район, Сватківська сільська рада.

Могильовська область 
 Новики — село, Могильовська область, Бобруйський район, Ковалевська сільська рада.
 Новики — село, Могильовська область, Кричевський район, Костюшковицька сільська рада.

Села:
 Новики — Тернопільська область, Збаразький район
 Новики — Чернігівська область, Козелецький район

Новики — колишнє село, Удмуртія, Юкаменський район